Bernard Cottret (1923-2011), musicien français ;
 Bernard Cottret (1951), angliciste et historien français ;
 Monique Cottret (1952), historienne française ;
 Jean-Paul Cottret (1963), copilote français de rallye-raid.

Patronyme français